Ligusticum pauciradiatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Ligusticum pauciradiatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
pauciradiatum